El Asoleadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Asoleadero, Veracruz, ort, Mariano Escobedo, 
 El Asoleadero, Jalisco, ort, San Juan de los Lagos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar